Серебряноклювая амадина () — африканская птица семейства вьюрковых ткачиков.

Описание 
Серебряноклювые амадины достигают длины 11 см. Голова, горло и затылок светлого красно-бурого цвета. Перья на лбу и верхушке головы имеют светлое обрамление. Спина и крылья тёмно-коричневые, в то время как гузка и перья хвоста чёрные. Окраска брюха, боков и подхвостья варьируюет между желтоватым и бежевым до чисто белого цвета. Клюв очень крепкий, серебристого цвета. Глаза очень тёмные, обрамлённые серебристо-синим кольцом. Цевки светлые серо-голубые.

Распространение 
Область распространения проходит широким поясом от Западной до Восточной Африки. Обитает также на юго-западе Аравийского полуострова. Жизненное пространство — это светлые леса, вблизи которых находится вода. Птицы встречаются также вблизи человеческих поселений, на полях, пастбищах, в парках и садах.

Размножение 
Серебряноклювые амадины строят шарообразные гнёзда. В кладке от 4 до 6 белых яиц. Высиживание продолжается 11—12 дней. Птенцы остаютсяя в гнезде от 20 до 22 дней. Следующие две недели о них заботятся родительские птицы.

Примечания

Литература 

 

 Horst Bielfeld: 300 Ziervögel kennen und pflegen, Ulmer Verlag, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-8001-5737-2

Ссылки 
 Серебряноклювая амадина
 

Вьюрковые ткачики
Птицы Африки
Животные, описанные в 1789 году